Baronian ist der Familienname folgender Personen: 
 Hagop Baronian (1843–1891) osmanisch-armenischer Schriftsteller und Satiriker
 Souren Baronian (* 1930), amerikanischer Musiker